Naselja u Srbiji
 Padina (Kovačica, Srbija), naselje u općini Kovačica
 Padina (Merošina, Srbija), naselje u Merošina